Ragone ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Ragone (* 1979), US-amerikanischer Footballspieler
 David V. Ragone (* 1930), US-amerikanischer Metallurge

Siehe auch:
 Ragone-Diagramm